Ромни () — может означать:
 Граф Ромни — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства, созданный дважды в британской истории.
  — укрытие, хижина.

Топоним 
 Ромни (тауншип, Онтарио) — городок в графстве Кент, Онтарио.
  — некорпоративное сообщество в округе Истленд в штате Техас, США.
 Ромни (Западная Виргиния) — город в штате Западная Виргиния, США.

Фамилия 
  (род. 1925) — американский антрополог, член Национальной академии наук (с 1995).
  (1924—2013) — американский юрист, генеральный прокурор штата Юта (1969—1977).
 Ромни, Дейв (род. 1993) — американский футболист.
 
  (1899—1975) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Расин Леджион» и «Чикаго Беарз», двоюродный брат Джорджа Уилкена Ромни.
 Ромни, Митт (род. 1947) — американский политик, сын Джорджа Уилкена Ромни.
  (1931—2007) — британский политик, главный министр Британских Виргинских островов (1983—1986).
 Ромни, Энн (урождённая Дэвис; род. 1949) — жена американского бизнесмена и политика Митта Ромни.